Keith – film del 2008 diretto da Todd Kessler
Keith – nome proprio maschile
Keith – centro abitato di Moray (Regno Unito)
Keith – città dell'Australia Meridionale (Australia)
Keith — personaggio della serie televisiva animata Voltron: Legendary Defender

Persone
Agnes Keith (1540 circa-1588) – nobildonna scozzese
Arthur Keith (1866-1955) – anatomista, antropologo e paleontologo britannico
Arthur Berriedale Keith (1879-1944) – indologo scozzese
Ben Keith (1937-2010) – musicista e produttore discografico statunitense
Brian Keith (1921-1997) – attore statunitense
David Keith (1954) – attore e regista statunitense
Dick Keith (1933-1967) – calciatore nordirlandese
Duncan Keith (1983) – hockeista su ghiaccio canadese
Elmer Keith (1899-1984) – inventore e scrittore statunitense
Ian Keith (1899-1960) – attore statunitense
James Keith (1721-1773) – Feldmaresciallo scozzese dell'esercito prussiano sotto Federico II
Jeff Keith (1958) – cantante statunitense
Jens Keith (1898-1958) – coreografo e attore tedesco
John Keith, I conte di Kintore (...-1714) – nobile scozzese
Kool Keith (1963) – rapper e produttore discografico statunitense
Miguel Keith (1951-1970) – militare statunitense
Minor C. Keith (1848-1929) – imprenditore statunitense
Penelope Keith (1940) – attrice britannica
Robert Keith (1898-1966) – attore statunitense
Tay Keith, pseudonimo di Brytavious Lakeith Chambers (1996) – produttore discografico statunitense
Toby Keith – cantautore, musicista e attore statunitense

Pagine correlate
Richard Keith